Magyar racka juh;
Gyimesi racka juh.